Piedras Negras – sito archeologico Maya in Guatemala
Piedras Negras – distretto della Costa Rica
Piedras Negras – città del Messico nel Coahuila